Любовь — чувство, которому посвящены многие фильмы. Некоторые из них приведены ниже.

Буквальное название 
 «Любовь» — кинофильм 1919 года, США, режиссёра Роско Арбакла.
 «Любовь» — кинофильм 1927 года, США, режиссёр Эдмунд Гулдинг, в главных ролях Грета Гарбо и Джон Гилберт.
 «Любовь» — кинофильм 1933 года, СССР, режиссёры Ольга Улицкая, Александр Гавронский.
 «Любовь» — кинофильм 1948 года, Италия, режиссёр Роберто Росселлини.
 «Любовь» — кинофильм 1970 года, Венгрия, режиссёр Карой Макк.
 «Любовь» — кинофильм 1972 года, Болгария, режиссёр Людмил Стайков.
 «Любовь» — кинофильм 1991 года, СССР, режиссёр Валерий Тодоровский, в главных ролях Евгений Миронов и Наталья Петрова.
 «Любовь» — телевизионный спектакль 1997 года, Россия.
 «Любовь» — кинофильм 1998 года, Узбекистан, режиссёр Исамат Эргашев.
 «Любовь» — кинофильм 2001 года, Франция, режиссёр Жан-Франсуа Рише, в главной роли — Виржини Ледуайен.
 «Любовь» — фантастический кинофильм 2011 года, США, режиссёр Уильям Юбэнк, в главной роли — Ганнер Райт.
 «Любовь» — кинофильм 2012 года, Франция, Германия, Австрия, режиссёр Михаэль Ханеке, в главных ролях — Жан-Луи Трентиньян и Эммануэль Рива.
 «Любовь» — кинофильм 2015 года, Франция, Бельгия, режиссёр Гаспар Ноэ, в главных ролях — Аоми Муйок, Карл Глусман и Клара Кристин.
 «Любовь»— киноальманах 2019 года, Россия, режиссёр Роман Баранов.